Sint-Joachimkerk (De Moer), kerkgebouw in De Moer
 Sint Anna en Joachimkerk , kerkgebouw in Antwerpen